Miejscowości w USA:
 Raleigh – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake, stolica stanu.
 Raleigh – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Levy
 Raleigh – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Raleigh – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
 Raleigh – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Smith
Gminy w USA:
 Raleigh (ang. Raleigh Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Raleigh (ang. Raleigh Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
 Raleigh (ang. Raleigh Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Raleigh (ang. Raleigh County) – w stanie Wirginia Zachodnia
Inne:
 Raleigh – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Sir Walter Raleigh (1554–1618) – angielski pisarz i odkrywca
 Raleigh (fregata) – jeden z pierwszych trzynastu okrętów zbudowanych dla amerykańskiej marynarki wojennej.
 Raleigh – brytyjski producent rowerów
 Ti-Raleigh – drużyna kolarska odnosząca sukcesy w latach 80. XX wieku.